Il singolare del Majorca Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale Carlos Moyá 6-7 (5-7), 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Carlos Moyá (finale)
  Àlex Corretja (secondo turno)
  Albert Costa (secondo turno)
  Alberto Berasategui (secondo turno)

 Thomas Muster (semifinali) 
 Magnus Gustafsson (primo turno) 
 Francisco Clavet (primo turno) 
 Gustavo Kuerten (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1998
ATP Tour 1998